Ebang-Minala peut désigner :
 Ebang-Minala, un village du Cameroun dans la commune de Batchenga ;
 Ebang-Minala, un village du Cameroun dans la commune de Sa'a.

Homonymie de localités